Die Communauté d’agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 12. September 2016 gegründet und umfasst 47 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Épernay.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Épernay-Pays de Champagne und
 Communauté de communes de la Région de Vertus.

Mitgliedsgemeinden

Änderungen im Gemeindebestand 
2018:
 Fusion Gionges, Oger, Vertus und Voipreux → Blancs-Coteaux

Quellen 

Epernay Coteaux et Plaine de Champagne
Département Marne
Gegründet 2016